Wurzbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Wurzbacher (1912–1999), deutscher Soziologe
 Philipp Wurzbacher (1898–1984), deutscher Politiker und Mitglied des Reichstages von März 1933 bis 1945 (NSDAP)

Siehe auch:
 Wurzbach (Begriffsklärung)